Михаи́л Я́ковлевич Подга́ец () — украинский шахматист; международный мастер (1972), заслуженный тренер СССР и России, заслуженный тренер ФИДЕ (2005).

Биография 
Чемпион Украины 1976 года. Дважды участвовал в финалах чемпионатов СССР.

В составе сборной СССР 5 раз становился победителем командного чемпионата мира среди студентов.

Был одним из тренеров двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова.

Теоретик. Один из наиболее авторитетных специалистов защиты Каро — Канн.

Изменения рейтинга

Книги 
 Карпов А. Е., Подгаец М. Я. Защита Каро — Канн: Атака Панова. Москва : Russian Chess House, 2006. 318 с. (Шахматный университет; 13). ISBN 5-94693-038-9.
 Карпов А. Е., Подгаец М. Я. Защита Каро — Канн: Закрытая и гамбитная системы. Москва : Russian Chess House, 2006. 331 с. (Шахматный университет; 14). ISBN 5-94693-037-0.

Примечания

Литература 
 
 Бейм В. Мишутка // 64 — Шахматное обозрение. 2009. № 8. С. 45—47.

Ссылки 

 Краткая биография
 ChessPro: Памяти Михаила Подгайца

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматные тренеры СССР
Шахматные теоретики
Заслуженные тренеры СССР по шахматам
Заслуженные тренеры России